Bartolucci ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Bartolucci (1917–2013), Kardinal der römisch-katholischen Kirche, Kirchenmusiker und Komponist 
 Lamberto Bartolucci (1924–2020), italienischer General 
 Marcello Bartolucci (* 1944), Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche, Sekretär der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen
 Octavio Bartolucci (* 1975), argentinischer Rugby-Union-Spieler

Bartolucci bezeichnet:
 (33480) Bartolucci, Asteroid des Hauptgürtels